«Сина́ра» — советский и российский футбольный клуб из города Каменска-Уральского Свердловской области. Основан в 1946 году.

Дебют в областных соревнованиях : 50-е годы XX века. В первенстве СССР среди команд мастеров играл в 1948, 1949, 1960, 1963—1965 годах под названиями «Цветные металлы», «Цветмет», «Металлург» и «Салют».

Под названием «Трубник» команда в 1992—1993 годах выступала в турнирах первенства России среди КФК, в 1994—1997 — третьей лиге ПФЛ, а в 1998 — во Втором дивизионе. В середине сезона-98 ФК «Трубник» был снят с первенства второго дивизиона за две неявки (13 августа в Нижневартовск, 16 августа в Тобольск), в дальнейшем по финансовым причинам был расформирован. 

Лучшее достижение в первенстве России — 18-е место в зоне «Урал» Второго дивизиона в 1998 году. Лучшее достижение в Кубке России — 1/64 финала в сезоне-1998/99.

Под названием ФК «Синара» клуб воссоздан 5 апреля 2001 года.

Достижения 
 
 
 Бронзовый призёр Первенства КФК в зоне Урал: 1992
 2-кратный Победитель Кубка Чемпионов Урала и Западной Сибири : 2009, 2013
 9-кратный Чемпион области : 1969, 1970, 1991, 2002, 2011, 2012 весна, 2012 осень, 2015, 2017
 18-кратный Обладатель Кубка области : 1964, 1970, 1973, 1979, 1981, 1987, 1989, 1992, 1993, 2004, 2008, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
 7-кратный Обладатель Суперкубка области : 2004, 2005, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2021

Рекордсмены клуба 

Примечание. Жирным шрифтом выделены действующие игроки.

Прежние названия 
 1946—1947 — «Цветмет»
 1948 — «Цветметные металлы»
 1949—1959 — «Цветмет»
 1960—1962 — «Металлург»
 1963—1991 — «Салют»
 1992—1998 — «Трубник»
 2001— — «Синара»

«Металлург Востока», «Металлург», «Темп».

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт клуба
 Профиль на сайте Wildstat.ru (СССР)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (Россия)
  («Цветные металлы», «Цветмет», «Металлург», «Салют»)
  («Трубник»)
  («Синара»)

Организации Каменска-Уральского
Спортивные клубы Свердловской области
Футбольные клубы России